Пироент может означать:
 Пироент — вариант написания названия планеты Марс у древних греков.
 Пироент — конь Гелиоса.